Irina Wiktorowna Chazowa z.d. Artiomowa (ros. Ирина Викторовна Хазова, ur. 20 marca 1984 w Sarowie) – rosyjska biegaczka narciarska, brązowa medalistka olimpijska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców i pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Irina Chazowa pojawiła się 28 grudnia 2004 roku w zawodach FIS Race w Krasnogorsku, gdzie zajęła szesnaste miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 2003 roku wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie zdobyła złoty medal w sztafecie i brązowy w biegu na 15 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Strynie zdobyła złote medale w biegu na 15 km techniką klasyczną, 5 km techniką dowolną oraz w sztafecie. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju w 2006 roku zdobyła srebrne medale w biegu łączonym na 30 km oraz biegu na 10 km klasykiem, w obu przypadkach ulegając tylko Justynie Kowalczyk.

W Pucharze Świata zadebiutowała 28 listopada 2003 roku w Ruce, zajmując 41. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Kilka dni później, 6 grudnia w Dobbiaco zdobyła swe pierwsze pucharowe punkty za 24. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Jak dotąd trzykrotnie stała na podium zawodów PŚ. Pierwszy raz dokonała tego 29 listopada 2009 roku w Ruce, gdzie była druga w biegu na 10 km klasykiem, następnie odniosła swe pierwsze zwycięstwo wygrywając 12 grudnia 2009 roku bieg na 10 km stylem dowolnym w Davos, a 5 lutego 2010 roku w tej samej konkurencji była trzecia w Canmore. W klasyfikacji generalnej najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2009/2010, kiedy to zajęła 13. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji dystansów była dziesiąta.

W 2007 roku wystartowała w biegu łączonym na 15 km podczas mistrzostw świata w Sapporo, kończąc rywalizację na 24. pozycji. Trzy lata później brała udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie wraz z Natalią Korostielową zdobyła brązowy medal w sprincie drużynowym techniką dowolną. Na tych samych igrzyskach zajęła także siódme miejsce w sztafecie i trzynaste w biegu łączonym na 15 km.

W 2007 roku została zdyskwalifikowana na dwa lata za używanie środka o nazwie furosemid. Od 2009 roku startuje ponownie. We wrześniu 2008 roku wyszła za mąż za byłego hokeistę, Konstantina Chazowego. W sezonie 2010/2011 nie startowała z powodu ciąży.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 58.
 sezon 2004/2005: 45.
 sezon 2005/2006: 76.
 sezon 2006/2007: 39.
 sezon 2009/2010: 13.
 sezon 2011/2012: 75.
 sezon 2012/2013: 58.
 sezon 2013/2014: 52.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Sarowie
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014